

Patronymes 
Granovski (masculin ; ) ou Granovskaïa (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Alexeï Granovski (1890-1937), metteur en scène de théâtre et réalisateur russe
 Nadejda Granovskaïa (1982-), chanteuse et présentatrice de télévision ukrainienne
 Timofeï Granovski (1813-1855), historien russe
 Vladimir Granovskiy (?-?), photographe de guerre russe

Patronyme russe
Patronyme juif